Sergio Antonio Salvador de Rosa (Asunción, Paraguay, 16 de octubre de 1907, ibídem, 26 de enero de 1975) fue un futbolista paraguayo, reconocido por ser el delantero del Club Olimpia desde 1925 hasta 1948. La figura de Salvador es considerada clave en su país por sus contribuciones tanto deportivas como sociales, siendo parte importante de la profesionalización del fútbol paraguayo y de la institucionalización de la Asociación Paraguaya de Fútbol, además de ser reconocido como el primer gran deportista paraguayo.

Nacimiento y juventud  
Sergio Salvador nació el 16 de octubre de 1907 en la ciudad de Asunción, Paraguay, en el seno de una familia de clase trabajadora, que vivió por mucho tiempo en el conocido Barrio Obrero, donde Salvador en su juventud empezaría a jugar al fútbol en la calle, jugando muchas veces con los pies descalzos. En 1922 fue descubierto por unos ojeadores del Club Olimpia, en una época en la que el fútbol guaraní se encontraba sumido en el amateurismo.

Carrera

1925-1931: Los primeros años 
Salvador empezó su carrera profesional a los 18 años de edad, en 1925 al subir al primer equipo de Olimpia. Su impacto fue inmediato al anotar 3 goles en su primer partido, después de su debut se le dio el calificativo del "Chico de oro" debido a su olfato goleador. Salvador terminaría siendo el goleador del campeonato y ganando su primer título como profesional, anotando la impresionante cifra de 31 goles en tan solo 13 partidos.

Ya en su segunda temporada, Salvador se había consolidado como la referencia olimpista en ataque, aumentando sus cifras goleadoras a 37 goles en 15 partidos. A pesar del increíble despliegue goleador del joven Sergio, Olimpia no pudo ganar el campeonato.

Para su tercera temporada, en 1927, Salvador aumentó aún más sus registros goleadores y consiguió anotar 42 goles en 18 partidos, liderando a Olimpia al que sería el primero de tres títulos consecutivos. Durante este período se produjeron los primeros acercamientos entre Sergio y la selección nacional, que aún dudaba en convocarlo debido a su edad.

Durante las dos próximas temporadas se cimentó el dominio de Olimpia a nivel nacional, ganando la liga ambas veces, y con un Salvador cada vez más definitorio y absolutamente pletórico, anotando 47 goles en 1928 y 44 en 1929. Para ese entonces ya se venían escuchando rumores de una posible competencia entre selecciones de todo el mundo, y Salvador asomaba como la gran esperanza de su país.

En 1930, Salvador tuvo el mejor año de su carrera a nivel estadístico, anotó la cifra de 53 goles en solo 18 partidos, cifra récord para el fútbol paraguayo, y las expectativas mundialistas sobre él eran absolutas, a pesar de que no haya podido ganar el campeonato con Olimpia, ya asomaba como el principal nombre a formar parte de la selección paraguaya, pero una lesión en el último partido de la temporada truncó sus esperanzas, y Paraguay fue a la primera copa del mundo sin quizás su mayor fuerza ofensiva. Este sería el final de Salvador con la selección nacional, ya que no volvió a formar parte de ninguna convocatoria posterior.

Luego de superada la frustración mundialista, Salvador volvió más lento por su lesión, aun así consiguió anotar 33 goles en 18 partidos que le permitieron llevar a Olimpia a un nuevo campeonato, siendo el quinto desde su llegada a la institución.

1932-1934: Exilio deportivo 
El fútbol en Paraguay tuvo que detenerse debido a que estalló la Guerra del Chaco, por lo cual en el país se dejaron de lado todas las competiciones deportivas, ante lo cual Olimpia decidió irse de gira por el continente durante los 3 años que duró la guerra, jugando partidos amistosos ante distintos equipos de todos los países de América. De los documentos de la época se extrae que Salvador anotó 451 goles en 187 partidos amistosos durante este período.

1935-1948: Retorno a Paraguay y comienzo del profesionalismo 
Luego de terminada la guerra, las competiciones deportivas comenzaron nuevamente, esta vez bajo un régimen profesional, por lo que los campeonatos disputados desde este año se consideran oficiales. En la temporada inaugural de 1935, Salvador anotó 30 goles en 18 partidos, siendo este el primero de sus títulos de máximo goleador en la era profesional y a pesar de que Olimpia no ganó el campeonato, fue reconocido como el mejor jugador de la competición.

En 1936 volvió a aumentar sus cifras goleadoras, anotando 34 goles en 18 partidos, ganando el campeonato con Olimpia y anotando uno de sus goles más recordados. En palabras de su entrenador: "Fue de lo más impresionante que vi nunca. Tomó el balón en la mitad de la cancha y se fue de 4 jugadores, se acercó a la portería y la chutó por encima del portero. Es quizás el mejor gol que haya visto en mi vida."

En 1937, Salvador sufrió una grave lesión que le permitió jugar sólo 9 partidos en la temporada. A pesar de esto, logró ser el goleador de la liga gracias a los 21 goles que alcanzó a anotar antes de lesionarse, y ganando su segundo torneo consecutivo con Olimpia. Esta lesión fue tan grave que en un punto se llegó a cuestionar su continuidad en el decano, y hasta se especuló con una posible retirada, sin embargo, Salvador fue capaz de volver a los terrenos de juego a la temporada siguiente, en la que jugó 15 partidos y logró anotar 31 goles, experimentando una segunda juventud a sus 30 años, y retomando sus cifras goleadoras de escándalo.

Durante las siguientes temporadas, y con el propósito de evitar lesiones, el entrenador de Olimpia decidió dosificar el tiempo de juego de Salvador, haciéndolo salir desde el banco en algunos partidos, y asegurándose de que llegara sano a los partidos importantes. En 1939 jugó 14 partidos y anotó 28 goles, para conseguir el quinto título de máximo goleador en el subcampeonato de Olimpia.

En 1940, con 33 años y varias temporadas en el cuerpo, Salvador tuvo una de sus mejores temporadas a nivel deportivo. Demostró mayores instintos de asociación y se volvió un jugador más completo y mejoró como goleador, anotando 30 goles en 16 partidos. Esta sería la última temporada en la que anotaría 30 goles.

Al año siguiente, y ya algo desencantado del fútbol, Salvador sufrió otra lesión que redujo su participación a tan solo 7 partidos, en los que anotó 18 goles que le permitieron ser el máximo goleador por séptima vez consecutiva mientras Olimpia obtenía el subcampeonato, quedando por detrás de Cerro Porteño.

En 1942 y 1943 experimentó una "tercera juventud", mejorando sus números al jugar más partidos, con 23 goles en 11 partidos en 1942 y 24 goles en 13 partidos en 1943. A pesar de su nueva explosión goleadora, Olimpia no lograba ganar títulos, y se avecinaba una larga sequía, al ser ya cinco años sin ganar.

Durante los siguientes años, sus registros goleadores, al igual que la cantidad de partidos, fueron disminuyendo. Pese a todo, sus promedios goleadores seguían siendo notables, debido a un cambio en el estilo de juego de Salvador, que le permitía finiquitar sin desgastarse tanto, convirtiéndose en un auténtico rematador puro. Entre 1944 y 1946 jugó sólo 24 partidos y consiguió anotar 55 goles, siendo registros muy similares a los que conseguía en su juventud y jugando una única temporada.

Antes del inicio de la temporada de 1947, Salvador anunció que se retiraría del fútbol al año siguiente, por lo que esa temporada fue dedicada a homenajear al que ya era el mayor ídolo de la historia del club. Salvador terminaría anotando 27 goles en 18 partidos, a sus 40 años de edad, incluido el gol que rompería la sequía olimpista después de casi 10 años sin ganar el campeonato.

En 1948, con 41 años y ya decidido a retirarse, Salvador disputó su última temporada como futbolista profesional, que fue una continuación de los homenajes que se le hicieron el año anterior, siendo ovacionado en cada estadio que jugó. El último partido de Salvador fue una total fiesta, Olimpia logró ganar el campeonato por segunda vez consecutiva y Salvador anotó 24 goles en 15 partidos, para conseguir su undécimo título de máximo goleador en 14 años, récord absoluto en el fútbol paraguayo.

Selección nacional 
Salvador fue parte de la primera pre-convocatoria de la selección de fútbol de Paraguay con miras al mundial de 1930. Sin embargo, una lesión de último momento evitó que el fuera parte del combinado guaraní, que se marchó en primera ronda.

Controversia sobre salarios 
La pre-convocatoria al mundial fue la única "experiencia internacional" que tuvo Salvador durante su carrera. Desde entonces se negó a todas las convocatorias por parte de la federación, a modo de protesta por el trato indigno que recibían los jugadores, que su única "paga" era representar a su país. Salvador fue el más notorio de los futbolistas paraguayos que decidieron renunciar a la selección hasta que se recibiera una remuneración por jugar. Este acto de protesta fue fundamental para que se instituyera la Asociación Paraguaya de Fútbol y empezara la era profesional del deporte en Paraguay. Debido a esto, Salvador nunca vistió la casaquilla de su país.

Perfil de jugador 
Salvador es considerado el primer futbolista moderno en Paraguay. Su posición natural en la cancha era la de delantero centro, aunque por condiciones podía jugar también de puntero o más retrasado, como volante adicional. Su característica más destacada era su olfato goleador, siendo casi imparable de cara al gol. De hecho, en toda su carrera registra un promedio de poco más de dos goles por partido, llegando a su máxima plenitud en 1930, anotando casi 3 goles por partido.

Especialista en jugadas a balón parado, Salvador era más conocido por su peculiar técnica para el lanzamiento de penales, totalmente innovadora para la época, en la que su carrera era más bien curva y siempre definía a un costado del arquero. También hay registros de goles suyos usando esta técnica aplicada a los tiros libres, siendo reconocido como un gran tirador a larga distancia.

También, aunque inusual para la época y su estatura, tenía un excelente control del balón, siendo casi imposible quitarle la pelota, ayudado también por su tamaño y velocidad, además de sus habilidades atléticas que lo hacían ser un letal rematador de cabeza.

De modo anecdótico, Salvador es reconocido por ser el jugador que introdujo en Paraguay la jugada que luego sería conocida como la chilena, al haberla aprendido durante una de sus giras con Olimpia.

Vida posterior y fallecimiento 
Luego del retiro, Salvador se radicó en la ciudad de Encarnación, y se alejó de toda actividad futbolística. Se convirtió en un destacado actor social al impulsar el desarrollo del fútbol a nivel nacional, el cual definió como "El motor del cambio para el pueblo", además de ser un connotado opositor a la dictadura de Alfredo Stroessner, de la cual siempre fue crítico. Durante su retiro. en 1952, dio una destacada entrevista en conmemoración de los 50 años de Olimpia, club el cual lo ha descrito como "su máximo ídolo", y del cual posee todos los récords goleadores.
Sergio finalmente fallecería el 26 de enero de 1975, a la edad de 67 años en su nativa Asunción, a causa de un paro cardiorrespiratorio, desconcertando a todo un país. Sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron esparcidas en la cancha de Olimpia.

Estadísticas 
 Datos actualizados a fin de carrera deportiva.

Referencias 
Por añadir.

Bibliografía 
Por añadir.

One Club Man